Het WTA-tennistoernooi van Leipzig (officieel Sparkassen Cup) van 2001 vond plaats van 24 tot en met 30 september 2001 in de Duitse stad Leipzig. Het was de twaalfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster, Kim Clijsters uit België, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zesde geplaatste Bulgaarse Magdalena Maleeva in twee sets. Clijsters wist voor de tweede keer het toer­nooi van Leipzig op haar naam te schrij­ven. Het was haar vijfde WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 90.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Clijsters was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Arantxa Sánchez Vicario en Anne-Gaëlle Sidot hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als eerste geplaatste duo Jelena Lichovtseva en Nathalie Tauziat won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Květa Hrdličková en Barbara Rittner in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. Russin Lichovtseva had daar­naast dertien eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Française Tauziat 24.

De Belgische Kim Clijsters speelde samen met Jelena Dokić uit Joegoslavië, met wie zij het tweede reekshoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Hrdličková en Rittner. Haar landgenote Laurence Courtois en Åsa Carlsson (Zweden) strandden in de eerste ronde.

De Nederlandse Miriam Oremans en de Italiaanse Silvia Farina-Elia bereikten de tweede ronde – daar waren zij niet opgewassen tegen de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Leipzig 2001
Leipzig